Il singolare  dell'Orbetello Challenger 2011 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Challenger Tour 2011.

Pablo Andújar era il detentore del titolo, ma quest'anno non ha partecipato.

Filippo Volandri ha battuto in finale Matteo Viola 4–6, 6–3, 6–2.

Teste di serie

 Filippo Volandri (campione)
 Thiemo de Bakker (quarti di finale)
 Diego Junqueira (primo turno)
 Miša Zverev (primo turno)

  Paolo Lorenzi (quarti di finale)
  Édouard Roger-Vasselin (semifinali)
  Benoît Paire (quarti di finale)
  Florent Serra (quarti di finale)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Note 
 
 

Orbetello Challenger 2011